Brainerd – comune degli Stati Uniti d'America, nel Minnesota
 Brainerd (Kansas) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nel Kansas
 Brainerd International Raceway – circuito motoristico situato a Brainerd
 Lawrence Brainerd – politico e senatore statunitense

Pagine correlate 

 Brainard (disambigua)